Estefanía puede referirse a:

 Estefanía, nombre propio femenino.
 Estefanía, apellido español.
 Joaquín Estefanía, periodista español.
 Marcial Lafuente Estefanía, escritor español.
 Estefanía, telenovela venezolana de Julio César Mármol.